Поплаво́к () — таксон грибов семейства . Разные исследователи считают его самостоятельным родом, подродом рода  или секцией (Vaginatae) подрода Amanita. Название Amanitopsis законсервировано МКБН как родовое.

Морфология 
Плодовые тела небольших размеров по сравнению с другими мухоморами.

Шляпка полуяйцевидная, ширококоническая или плоская, с очень тонким бороздчатым краем, тонкомясистая или более толстая, может быть с бугорком. Окраска кожицы от чисто белой, беловатой или серой, до коричневой, бурой, красноватой или оранжевой, с блестящей гладкой поверхностью, сухая или слизистая.

Мякоть тонкая и ломкая, белая, не изменяется на срезе, редко наблюдается слабое окрашивание вблизи краёв шляпки.

Ножка цилиндрическая, полая или выполненная, хрупкая, гладкая или с рисунком из тонких чешуек, хлопьевидным налётом или голая, внизу расширенная, но обычно без вздутия в основании, характерного для других мухоморов, легко отделяется от шляпки. Цвет ножки белый, сероватый или такой же, как у шляпки.

Пластинки свободные, частые, белые, иногда слегка сероватые или розоватые или с окрашенным краем. В середине пластинки расширяются, имеются пластиночки.

Остатки покрывала. Вольва хорошо развита, кожистая, мешковидная, широкая, свободная, глубоко погружена в почву, с возрастом иногда исчезает. Кольцо на ножке отсутствует, могут быть (относительно редко) плёнчатые или бородавчатые хлопья на поверхности шляпки, легко отделяющиеся от кожицы.

Споровый порошок беловатый.

Микроскопические признаки:

Споры округлые, часто шаровидные, гладкие, бесцветные, всегда неамилоидные. Базидии четырёх-, редко двуспоровые. Пряжки на гифах могут иметься или отсутствуют. Трама пластинок билатеральная.

Экология 
Микоризные грибы, встречаются в различных типах лесов, известны на всех континентах, кроме Антарктиды.

Практическое значение 
Известные грибникам виды условно съедобны, обладают хорошими вкусовыми качествами, но собираются редко из-за хрупкой шляпки, малопригодной для транспортировки и переработки, а также из-за опасного сходства с ядовитыми мухоморами.

Виды 
Наиболее известные виды:

 
  
 
  
  
  
  
  [syn.  (nom. inval.)]
  — считается самостоятельным видом или разновидностью поплавка серого
  
  
  

Более полный список см. в статье Таксоны рода Мухомор#Поплавок

Литература 
 
 
 

Мухомор